Ел Лодазал има више значења:

 Ел Лодазал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Лодазал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику